Соревнования по бегу на 100 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 27 и 28 сентября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующим чемпионом мира в беге на 100 метров являлся Джастин Гэтлин из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 10,10. Для участия в чемпионате мира спортсмены должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 48. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получили:
 Джастин Гэтлин — как действующий чемпион мира
 Ноа Лайлс — как победитель Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Квалификационный раунд 
39 лучших спринтеров по результатам отборочного периода напрямую попали в стартовые списки предварительных забегов. Оставшиеся 9 мест были разыграны в квалификационном раунде между худшими по рейтингу участниками.

Квалификация: первый спортсмен в каждом забеге (Q) плюс 5 лучших по времени (q) проходили в предварительные забеги.
На старт в 4 забегах вышли 29 легкоатлетов.

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 6 забегах вышли 45 легкоатлетов.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 100 метров у мужчин состоялся 28 сентября 2019 года. Кристиан Коулман, как и на предыдущих стадиях турнира, оказался значительно сильнее оппонентов и впервые в карьере стал чемпионом мира на дистанции 100 метров. Двумя годами ранее он проиграл только Джастину Гэтлину, а в Дохе поменялся с ним местами. 37-летний Гэтлин в рекордный пятый раз (четвёртый подряд) стал призёром мирового первенства в беге на 100 метров (на счету мирового рекордсмена Усэйна Болта четыре подиума). Бронзовую медаль завоевал призёр Олимпийских игр 2016 года Андре Де Грасс, восстановившийся после травмы и установивший в финале новый личный рекорд (9,90). Акани Симбине, ставший четвёртым, поменялся местами (по сравнению с ОИ-16 и ЧМ-17) со ставшим пятым Йоханом Блейком.

Кристиан Коулман так же, как и Де Грасс, отметился новым персональным достижением (9,76). По итогам финала лишь пять человек в истории имели результаты быстрее. Двух из них Кристиан опередил в решающем забеге (Джастина Гэтлина и Йохана Блейка).

Примечания

Ссылки 
 

бег